Нижнекундрю́ченское се́льское поселе́ние — муниципальное образование в Усть-Донецком районе Ростовской области. 

Административный центр поселения — станица Нижнекундрюченская.

Состав сельского поселения

Население

Примечания

См. также 
 Административное деление Ростовской области
 Населённые пункты Ростовской области

Сельские поселения Ростовской области
Муниципальные образования Усть-Донецкого района